Biblioteca
Ou ainda:
 Biblioteca (Pseudo-Apolodoro), obra escrita pelo autor helenístico conhecido como Pseudo-Apolodoro
 Biblioteca (Fócio), obra do século IX, constituída de resenhas de livros feitas pelo patriarca bizantino Fócio
 Biblioteca (computação), em Ciência da Computação, uma coleção de subprogramas usados para desenvolver software

Desambiguação